Бубањ се може односити на:

 Бубањ (музички инструмент), ударачки инструмент
 Бубањ (презиме)
 Бубањ (градска четврт Ниша), градска четврт у Нишу, у градској општини Палилула, град Ниш
 Бубањ (Ниш), насеље у градској општини Палилула, град Ниш
 Бубањ (Доњи Лапац), насеље у општини Доњи Лапац
 Бубањ (брдо код Ниша)
 Бубањ (брдо код Пожаревца)
 Бубањ (језеро)
 Бубањ (спомен-парк)
 Бубањ (археолошко налазиште)
 Виктор Бубањ, југословенски авијатичар
 Бубањ (лист)